Pixis :

 Theodor Pixis (1831–1907), peintre et illustrateur allemand.
 Theodor Pixis (1831-1856), violoniste.
 Johann Peter Pixis (1788-1874), pianiste et compositeur allemand.

Voir aussi 
 Toyota Pixis Space, automobile japonaise